Кра́ус () — німецьке прізвище. Кравс — українська форма німецького прізвища Kraus.

Відомі носії 
 Краус Вернер (нім. Werner Krauß, 23 червня 1884 — 20 жовтня 1959) — німецький актор театру і кіно.
 Краус Карл (нім. Karl Kraus, 28 квітня 1874 — 12 червня 1936) — австрійський письменник та журналіст, відомий як сатирик, есеїст, афорист, сценарист та поет.
 Краус Клемент (нім. Clemens Krauss; 31 березня 1893 — 16 травня 1954) — австрійський диригент. Один з найвидатніших виконавців музики Ріхарда Штрауса.
 Адам Леві Краус (Adam Levi Kraus, нар. 1980) — американський астроном, на честь якого названо астероїд головного поясу 27049 Краус, відкритий 18 вересня 1998 року.

Див. також 
 Краузе
 Кравс
 Краусс
німецькі прізвища